«Э́ттлборо» () — военная операция, проведённая силами США осенью 1966 года в ходе Вьетнамской войны.

«Эттлборо» была одной из трёх значительных операций, проведённых Армией США в тактической зоне III корпуса Южного Вьетнама в сухом сезоне 1966—1967 годов.

Операция проводилась с сентября 1966 года в «военной зоне C» на границе с Камбоджей. Американские подразделения обнаружили в этом районе следы пребывания 9-й дивизии НФОЮВ, вернувшейся из Камбоджи после восполнения потерь, понесённых летом в ходе операции «Эль-Пасо II». В начале ноября силы США вступили в контакт с крупными силами противника (сражение при Дау-Тиенг), после чего контроль над операцией был передан сначала 1-й пехотной дивизии, а затем II полевому корпусу США.

Операция «Эттлборо» завершилась в конце ноября 1966 года. Опыт «Эттлборо» был использован при подготовке следующей операции в этом районе — «Джанкшн-сити».

Примечания 

1966 год во Вьетнаме
Эттлборо
Конфликты 1966 года